

Astronomia 
 Temisto – satellite naturale minore del pianeta Giove

Mitologia 

 Temisto – personaggio della mitologia greca, figlia di Ipseo, sposa di Atamante e madre di Leucone, Scheneo, Ptoo ed Eritrio
 Temisto – personaggio della mitologia greca, nome di una ninfa nereide

Note

Altri progetti